Cantonul Écos este un canton din arondismentul Les Andelys, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Berthenonville || align="right" | 211 || align="right" | 27630 || align="right" | 27060
|-
| Bois-Jérôme-Saint-Ouen || align="right" | 677 || align="right" | 27620 || align="right" | 27072
|-
| Bus-Saint-Rémy || align="right" | 277 || align="right" | 27630 || align="right" | 27121
|-
| Cahaignes || align="right" | 299 || align="right" | 27420 || align="right" | 27122
|-
| Cantiers || align="right" | 203 || align="right" | 27420 || align="right" | 27128
|-
| Château-sur-Epte || align="right" | 661 || align="right" | 27420 || align="right" | 27152
|-
| Civières || align="right" | 227 || align="right" | 27630 || align="right" | 27160
|-
| Dampsmesnil || align="right" | 201 || align="right" | 27630 || align="right" | 27197
|-
| Écos || align="right" | 887 || align="right" | 27630 || align="right" | 27213
|-
| Fontenay || align="right" | 265 || align="right" | 27510 || align="right" | 27255
|-
| Forêt-la-Folie || align="right" | 363 || align="right" | 27510 || align="right" | 27257
|-
| Fourges || align="right" | 772 || align="right" | 27630 || align="right" | 27262
|-
| Fours-en-Vexin || align="right" | 145 || align="right" | 27630 || align="right" | 27264
|-
| Gasny || align="right" | 2 941 || align="right" | 27620 || align="right" | 27279
|-
| Giverny || align="right" | 524 || align="right" | 27620 || align="right" | 27285
|-
| Guitry || align="right" | 240 || align="right" | 27510 || align="right" | 27308
|-
| Heubécourt-Haricourt || align="right" | 401 || align="right" | 27630 || align="right" | 27331
|-
| Mézières-en-Vexin || align="right" | 605 || align="right" | 27510 || align="right" | 27408
|-
| Panilleuse || align="right" | 469 || align="right" | 27510 || align="right" | 27449
|-
| Pressagny-l'Orgueilleux || align="right" | 757 || align="right" | 27510 || align="right" | 27477
|-
| Sainte-Geneviève-lès-Gasny || align="right" | 698 || align="right" | 27620 || align="right" | 27540
|-
| Tilly || align="right" | 457 || align="right" | 27510 || align="right" | 27644
|-
| Tourny || align="right" | 898 || align="right" | 27510 || align="right" | 27653
|}
 
 

Cantoane în Eure